Contea steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Dicomano, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Lăcusteni, Kreis Vâlcea, Rumänien